Де́тская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Детская улица — улица в Иванове.
 Детская улица — улица в Липецке (Сырский).
 Детская улица — улица в Москве.
 Детская улица — улица в Ростове-на-Дону.
 В Санкт-Петербурге:
 Детская улица — улица на Васильевском острове.
 Детская улица — улица в Стрельне.
 Детская улица — улица в Шексне.

Украина 
 Детская улица — улица в Горловке.

См. также 
 Детский переулок